Pacifastacus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Bott 1950. Pacifastacus ingår i familjen kräftor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kräftor
Pacifastacus